Вену́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південний схід від Парижа, 120 км на північний захід від Діжона, 14 км на північний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 313,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Венуз на сайті французького Національного інституту географії
 Венуз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венуз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венуз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венуз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна